Дагомыс может означать:

 Дагомыс — микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Дагомыс (река) — река, впадающая в Чёрное море.
 Дагомыс (станция) — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Дагомыс (гостиничный комплекс) — гостиничный комплекс в городе Сочи.